Подорлик: название птиц рода орлов.
Большой подорлик ()
Малый подорлик ()